Го́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Горная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Горная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Горная улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
Горная улица — улица в городе Калининграде.
 Горная улица — улица в городе Костроме.
 Горная улица — улица в городе Луге.
 Горная улица — прежнее название улицы Байсултанова в Нальчике.
 Горная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Горная улица — улица в городе Пензе.
 В Санкт-Петербурге:
 Горная улица — улица в Приморском районе.
 Горная улица — улица в Зеленогорске.
 Горная улица — улица в Парголове.
 Горная улица — улица в Пушкине.
 В Саратове:
 Большая Горная улица.
 Малая Горная улица.
 Горный проезд — улица в Томске (Апрель).
 Горная улица — улица в Уфе.

Украина 
 В Днепре:
 Горная улица.
 2-я Горная улица.
 Горная улица — улица в Донецке.
 Горная улица — улица в городе Запорожье.
 Горная улица — улица в Луганске.
 Горная улица — улица в Мариуполе.
 Горная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Горная улица — одно из прежних названий улицы Дарзауглю в Риге.